Le hokan (langues hokanes) est une famille de langues dont l'existence est soutenue par certains linguistes américains.
Les taikomochi (porteur de taiko), aussi appelés hōkan, forment une profession à l'origine des geisha au Japon.